Ki Bo Bae (기 보배) (Corea del Sur; 20 de febrero de 1988) Arquera sur-coreana ganadora de medalla de oro en los Juegos Olímpicos Londres 2012.

Historia 
Juegos Olímpicos 2012 - Londres : Oro en la competencia individual y de equipo

Copa del Mundo de Tiro con Arco
2011 - Turín : Oro en curvas equipos mixtos, bronce de las mujeres recurvo en equipo.

Juegos Asiáticos
2010 - Cantón : Oro en equipo de arco recurvo.

Enlaces externos 

 Sitio oficial de Ki Bo-bae.

Deportistas femeninas de Corea del Sur
Deportistas olímpicos de Corea del Sur
Medallistas olímpicos de oro de Londres 2012
Arqueros de Corea del Sur
Arqueros de Corea del Sur en los Juegos Olímpicos de Londres 2012
Surcoreanas del siglo XXI
Medallistas olímpicos de bronce de Río de Janeiro 2016
Medallistas olímpicos de bronce de tiro con arco
Medallistas olímpicos de oro de tiro con arco
Medallistas olímpicos de oro de Corea del Sur
Medallistas olímpicos de bronce de Corea del Sur